Кара-Суу (Карасу, Кара-Су, ) — горное завальное озеро в Киргизии, в Тянь-Шане. Вытянуто с юго-востока на северо-запад. Высота над уровнем моря 1802,4 метров. Расположено в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

Карасу — тюркский топоним, означает «чёрная вода».

Озёро Кара-Суу образовано завалом при землетрясении на одноимённой реке, правом притоке Нарына (бассейн Сырдарьи).

Примечания 

Завальные озёра
Озёра Джалал-Абадской области
Бассейн Нарына